Colombera ima više značenja:
 Colombera, Brescia
 Colombera, Pavia